Дождевая вода может означать:

 Дождь — одна из форм атмосферных осадков.
 «Юйшуй» («Дождевая вода», ) — один из 24  по положению Солнца на эклиптике китайского сельскохозяйственного календаря.